Środa kan syfta på:

  Środa Śląska, polsk stad i Nedre Schlesiens vojvodskap 
  Środa Wielkopolska, polsk stad i Storpolens vojvodskap
 Magdalena Środa (född 1957), polsk etikprofessor